В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Рід 1–6, 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 
  Вірджинія Вейд (переможниця)
  Трейсі Остін (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA New Jersey